Beatrice Brignone (née en 1978), femme politique italienne ;
 Federica Brignone (née en 1990), skieuse alpine valdôtaine ;
 Guido Brignone (1886-1959), réalisateur italien ;
 Lilla Brignone (1913-1984), actrice italienne ;
 Mercedes Brignone (1885-1967), actrice italienne.